Malindi (stad); een stad in de Keniaanse provincie Pwani (Coast)
 Malindi (district); een district in de Keniaanse provincie Pwani
 Malindi (Zambia); een dorp in Zambia